Lumen Fidei (Свет веры) — первая энциклика Папы римского Франциска, подписанная им 29 июня 2013 года, в день торжества апостолов Петра и Павла и опубликованная 5 июля 2013 года.

История написания 
Энциклика посвящена теме веры и логично завершает цикл энциклик о христианских добродетелях, так как основной темой энциклик папы на покое Бенедикта XVI (Deus Caritas Est, Spe Salvi и Caritas in Veritate) были любовь и надежда.

Данная энциклика была полностью написана Бенедиктом XVI, который не успел подписать её перед своим отречением. О готовности энциклики к публикации в октябре 2012 года сообщал известный ватиканист Паоло Родари, со ссылкой на государственного секретаря кардинала Тарчизио Бертоне и других высокопоставленных сотрудников римской курии. В текст Бенедикта XVI папа Франциск добавил свой вклад и подписал, благодаря чему этот документ стал известен как «первая энциклика Франциска».

Сам папа Франциск во вступительной части энциклики по поводу истории написания сказал следующее:

Энциклика вышла на официальном языке Ватикана — латинском, и одновременно на восьми других языках: немецком, английском, французском, польском, итальянском, испанском, португальском и арабском. Официальный русский перевод энциклики, выполненный по поручению Конференции Католических Епископов России, вышел в свет 11 октября в «Издательстве Францисканцев».

Содержание 
Энциклика состоит из введения, четырёх глав и заключения.

 Введение.

Введение кратко описывает мотивации, положенные в основу документа: обратить особое внимание на свойственный вере характер света, способного осветить всю жизнь человека. В объявленный Святым Престолом «Год Веры» документ желает вдохнуть новую жизнь в восприятие широты горизонтов, которые открывает вера.

 Первая глава. «Мы уверовали в любовь» ().

Вера в этой главе объясняется как «слушание» Слова Божия, как «призыв» выйти из собственного «я», чтобы открыться к новой жизни, и как «обетование» будущего, которое дает возможность нашему пути во времени быть непрерывным, будучи тесно связанным с надеждой. Бог, Который призывает нас, не чужой нам, но это Бог — Отец, источник добра. Энциклика в этой связи останавливается на фигурах Авраама и Иисуса.

 Вторая глава. «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены» ().

Глава подчёркивает тесную связь между верой и истиной. «Вера без истины не спасает, оставаясь в этом случае красивой сказкой, проекцией нашего желания счастья». В энциклике также подчёркивается связь между верой и любовью, понимаемой как любовь к Богу, которая преобразует нас изнутри. Далее в энциклике следует пространное размышление о «диалоге между верой и разумом».

 Третья глава. «Я преподал вам то, что и сам принял»().

Глава посвящена важности евангелизации и распространения христианской истины. Особо подчёркивается важность таинств для укрепления и распространения веры, в первую очередь Крещения и Евхаристии. Заканчивается глава размышлением о единстве веры, которое гарантируется единством Церкви и апостольским преемством.

 Четвёртая глава. «Бог приготовил им город» ()

В этой главе описывается связь между верой и общим благом. Особо выделяются такие сферы общества, просвещаемые верой, как семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной; природа, бережному отношению к которой способствует понимание творения, как дара Божьего; вопросы страдания и смерти.

 Заключение. «Благословенна Уверовавшая» ()

В заключение Папа призывает рассматривать Марию, как «совершенный образ» веры и заканчивает энциклику молитвой к Ней.

Примечания

Ссылки 
 Текст энциклики (русский, арабский, английский, французский, немецкий, итальянский, латынь, польский, португальский, испанский)
 Перевод энциклики на русский с латинского оригинала (Papst Press) 
 Официальный русский перевод энциклики (сделан с итальянского языка)
 Содержание энциклики на сайте Архиепархии Божией Матери в Москве
 Увидела свет первая энциклика Папы Франциска

Франциск (папа римский)
Папские энциклики
Вера
Католическое социальное учение
2013 год в Ватикане